(1873-1936), illustratrice
 Franz Meyerheim (1838–1880), peintre allemand (fils de Friedrich Eduard)
 Friedrich Eduard Meyerheim (1808–1879), peintre allemand
 Hermann Meyerheim, peintre allemand
 Karl Friedrich Meyerheim, peintre allemand (père de Friedrich Eduard)
  (1949-), journaliste danois
 Paul Friedrich Meyerheim (1842–1915), peintre et graveur allemand
 Paul Wilhelm Meyerheim (actif 1868–1895 à Berlin), peintre allemand
 Robert Meyerheim (1847–1920), peintre
 Wilhelm Alexander Meyerheim (1815–1882), peintre allemand

Voir aussi

Source de la traduction